Cileunyi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cileunyi (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kecamatan Cileunyi, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar